«Tu recuerdo y yo» canción del reconocido cantautor nacido en Dolores Hidalgo José Alfredo Jiménez. La composición toca el tema de un hombre que va a una cantina a curarse las penas de amores pues lo han abandonado y él va a la cantina tratando de ahogar el sentimiento, pero él sabe que sólo va a recordarla más.

Enlaces externos 

en Cancioneros.com Tu Recuerdo y Yo de José Alfredo Jiménez

Canciones de México
Canciones compuestas por José Alfredo Jiménez
Canciones de José Alfredo Jiménez
Canciones en español